Název Přílepský potok má více vodních toků:

 Přílepský potok (přítok Loděnice) – pravostranný přítok Loděnice v okrese Beroun
 Přílepský potok (přítok Mojeny) – pravostranný přítok Mojeny v okrese Kroměříž